Accelerator peut désigner :
 Accelerator, un personnages de A Certain Magical Index ;
 , le premier album de The Future Sound of London (1992).

Voir aussi 
 Web accelerator, un serveur proxy qui réduit le temps nécessaire pour accéder à un site web